Dănești se poate referi la:

 Dănești, Călărași
 Dănești, Gorj
 Dănești, Harghita
 Dănești, Maramureș
 Dănești, Neamț
 Dănești, Vaslui

Altele 
 Dăneasa

Vezi și 
 Dănulești (dezambiguizare)